Dwór Gereta w Toruniu – zabytkowa siedziba dawnego folwarku Samuela Luthera Gereta w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Katarzynka, przy ul. Kościewskiej 37, w sąsiedztwie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych MPO oraz cmentarza dla zwierząt.

Historia 
Dwór w 2. połowie XVIII wieku należał do Samuela Luthera Gereta, zasłużonego toruńskiego polityka, burmistrza Torunia. W 1796 roku sprzedał on te posiadłość Christianowi Elsnerowi. W późniejszych latach majątek ten był w posiadaniu kolejnych właścicieli, m.in. Adama Rödera. W 1950 roku teren folwarku włączono ponownie w struktury administracyjne Torunia, a dwór przeznaczono na cele mieszkalne. Jego gospodarzem (obecnie pustostan) jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1667).

Przypisy 

Budynki mieszkalne w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków